Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex — продолжение известной серии игр о звере по имени Крэш Бандикут. Дата выхода в США — 29 октября 2001 года. В России — ноябрь 2001 года. На сей раз игру разрабатывала не Naughty Dog, а компания Traveller's Tales. Игра вышла на PlayStation 2. Крэшу снова предстоит взяться за спасение мира, который уже не в первый раз хочет захватить Доктор Нео Кортекс. На сей раз он придумал план, куда более хитроумный, нежели раньше, но и на этот раз Крэш снова постарается сломать планы безумного доктора.

Сюжет 
Игра начинается на космической станции Доктора Нео Кортекса. Ука-Ука, злобный брат Аку-Аку, собрал совет злодеев, среди которых Доктор Н. Джин, Доктор Нефариус Тропи, Тигр Тайни, Дингодил и Доктор Нео Кортекс. Ука-Ука ругается на всех участников собрания, показывая график их злобности, из которого следует, что уровень злости упал. Кортекс оправдывается, что он не виноват в этом, и доказывает, что в этом виноват его оппонент Крэш Бандикут. Далее доктор Н. Джин, обращаясь к Ука-Ука, говорит, что Кортекс работал над неким секретным оружием. Кортекс подтверждает это и предлагает новый хитроумный план — он предлагает использовать маски четырёх стихий природы — Земли, Воды, Огня и Воздуха и своё новое изобретение — злую копию Креша, но не Fake Crash, а Кранча Бандикута (). Ука-Ука утверждает этот план.

Далее история продолжается в месте обитания Крэша. Крэш катается на водных лыжах, Коко — на своём водном мотоцикле, Аку-Аку и Пура () — загорают на солнце. Вдруг раздаётся непонятный звук, Аку-Аку вскакивает и восклицает: «Что случилось?». Затем он замечает проснувшийся вулкан. Одновременно в небе (уже не над вулканом) появляется огромное чёрное облако. Его замечает и Коко, но та не понимает, что происходит, призывает Крэша быть более осторожным. Крэш тоже оборачивается и видит огромную волну за собой. Волна сносит на берег Крэша и Коко, после чего те, предположительно, на некоторое время теряют сознание. Позже Аку-Аку спрашивает героев о самочувствии и заявляет, что, скорее всего, таким образом началась реализация нового плана Ука-Ука.

Аку-Аку отправляется на космический остров, который известен по игре Crash Bash. Встретившись со своим злым близнецом, он спрашивает: «Какой план ты задумал на этот раз?». Вместо ответа Ука-Ука смеётся жутким смехом и рядом с ним появляются четыре маски стихий. Аку-Аку заявляет, что Ука-Ука сошёл с ума. Пи-Ро, маска огня, приказывает уничтожить маску-лекаря. Но Аку-Аку успевает телепортироваться. Появившись в доме Крэша, он рассказывает о новом плане Кортекса и Ука-Ука. После рассказа Коко отводит всех в комнату с установленной там многочисленной аппаратурой. Она говорит, что это поможет в поиске кристаллов, которые, по заявлению Аку-Аку, смогут остановить маски.

Задача Крэша — остановить Кортекса, Ука-Ука и маски стихий, а также таинственного Кранча.

Геймплей 
Геймплей практически не изменился со времён Crash Bandicoot 3: Warped. Однако игра претерпела некоторые изменения: например, теперь в игре присутствует сила «Движение Пешком». Также добавилась новая коробочка — Коробка Невидимости, которая появляется в игре лишь несколько раз, и может на несколько секунд сделать персонажа не только невидимым, но и бессмертным (используется только для прохождения через лазеры). Добавляется и новый транспорт. Коко Бандикут на этот раз является полностью играбельным персонажем: теперь она использует сноуборд, мини-скутер, самокат и космический корабль. Часть уровней она может проходить пешком (но силы, которые добывает Крэш, при этом по большей степени не распространяются на Коко, за исключением «Супер падения», которым она владеет изначально, и «Супер бега»).

Всего в игре 25 кристаллов, предназначенных для остановки масок стихий, 42 камня, включая пять труднодоступных цветных камней.

Боссы и силы 
По сути, боссом четырёх комнат является только Кранч, каждый раз обладающий меняющимися силами разных стихий:
 Первая маска: Рок-ко () — маска Земли. Колдует Кранчу каменный кокон. Сила — «движение пешком».
 Вторая маска: Ва-Ва () — маска Воды. Делает Кранча похожим на столб воды и даёт ему некоторую магию. Сила — «двойной прыжок».
 Третья маска: Пи-Ро () — маска Огня. Превращает Кранча в ходячую гору магмы. Сила — «супер вращение».
 Четвёртая маска: Ло-Ло () — маска Воздуха. Превращает Кранча в одно большое грозовое облако. Сила — «фруктовая базука».
 Последний босс — Доктор Нео Кортекс. Заправляет всеми четырьмя масками. Кранч выполнят роль призывника масок. Сила — «супер бег».

Отзывы 

Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex получила смешанные отзывы, особенно подверглась критике версия для Gamecube.

Примечания 

W
Компьютерные игры 2001 года
Игры для PlayStation 2
Платформеры
Игры для GameCube
Игры для Xbox
Компьютерные игры, разработанные Traveller's Tales